Horvátország
Polača falu Knin községben Šibenik-Knin megyében
Polača falu és község Zára megyében